HTA steht als Abkürzung für:

 Health Technology Assessment, Begriff für Gesundheitstechnologien aus den Gesundheitswissenschaften
 Heimtelefonanlage, eine Serie kleiner Telefonanlagen der Deutschen Bundespost Telekom, siehe Familientelefonanlage
 Hessische Theaterakademie, Vereinigung aller an der Theaterausbildung in Hessen beteiligten Hochschulen sowie der Hessischen Staats- und Stadttheater und darüber hinaus auch Theater aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
 Hierarchical Task Analysis, systematische Prozessuntersuchung im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion
 Historisch-Theologische Auslegung (Kommentarreihe), Historisch-Theologische Auslegungsreihe des Neuen Testaments
 HTA-Luzern, (Hochschule für Technik und Architektur), ehemaliger Name der HSLU T&A, siehe Hochschule Luzern#Hochschule Luzern – Technik & Architektur
 Sprengstoff aus Hexogen, TNT und Aluminiumpulver
 Akronym: HTA, siehe HTML-Applikation, ausführbare HTML-Datei mit der Endung .hta

HTA